Tadeusz Jeziorowski (ur. 1944) – historyk, dyrektor WMW, członek KH
 Tadeusz Jeziorowski (1908–1939) – najmłodszy odznaczony Krzyżem Walecznych